Giulio Rossi – calciatore italiano nato nel 1905
 Giulio Rossi – calciatore italiano nato nel 1912 e deceduto nel 1974
 Giulio Rossi – pittore italiano

 Jules Rossi (vero nome Giulio Rossi) – ciclista italiano